Brian Downey (acteur) est un acteur canadien né le  à St. John's (Canada).
 Brian Downey (batteur), né le  à Dublin, fut le batteur du groupe Thin Lizzy de 1970 à 1983.